Аллан:

Реки 
 Аллан — река в Хабаровском крае, приток Тырмы.
 Аллан — река в Еврейском АО, приток Большой Каменушки.

Персоналии 
 Аллан, Брэдли Джеймс (1973—2021) — австралийский актёр и каскадёр.
 Аллан, Вильям (1782—1850) — шотландский живописец, председатель Шотландской академии художеств.
 Аллан, Гари (род. 1967) — американский исполнитель кантри-музыки.
 Аллан, Гарри Говард Бартон (1882—1957) — новозеландский ботаник и учитель.
 Аллан, Генри (1865—1912) — ирландский живописец-пейзажист и жанрист.
 Аллан, Джед (1935—2019) — американский актёр кино, телевидения и театра.
 Аллан, Джек (1883 — ?) — английский футболист, выступавший на позиции нападающего.
 Аллан, Джим (род. 1960) — новозеландский и австралийский кёрлингист.
 Аллан, Джордж (1875—1899) — шотландский футболист, нападающий.
 Аллан, Дэвид — математик, чьим именем названа дисперсии Аллана.
 Аллан, Луиза (1810—1856) — французская актриса, долгое время выступавшая в Санкт-Петербурге.
 Аллан, Меа (1909—1982) — шотландская журналистка, писательница.
 Аллан, Морис (род. 1945) — британский самбист и борец вольного стиля.
 Аллан, Перси (1861—1930) — инженер-строитель мостов в Новом Южном Уэльсе.
 Аллан, Пьер Александр Жозеф (1772—1837) — французский дивизионный инженерный генерал, пэр (1832).
 Аллан, Скотт (род. 1991) — шотландский футболист, полузащитник.
 Аллан, Томсон (род. 1946) — шотландский футболист, вратарь.
 Аллан, Уильям (1881—1943) — американский врач и пионер генетики.
 Аллан, Уильям Фредерик (1860—1917) — известный британский астролог, писатель и теософ.
 Аллан, Элизабет (1910—1990) — английская актриса.

В искусстве 
 Аллан Квотермейн — литературный персонаж, главный герой цикла одноимённых приключенческих романов Генри Райдера Хаггарда.
 Аллан Куотермейн и потерянный город золота — кинофильм, экранизация романа Генри Райдера Хаггарда.

В математике 
 Дисперсия Аллана

См. также 
 Алланд